Канте́н Фийо́н Майе́ (; род. 16 августа 1992 года, ) — французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, трехкратный чемпион мира в эстафетах, обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира. Второй после Мартена Фуркада француз, кто выиграл более одной золотой олимпийской медали в биатлоне.

Карьера 
На юношеском уровне дебютировал в 2011 году на юниорском чемпионате мира в Нове-Место-на-Мораве, лучшими результатами на этом турнире стали 11-е место в гонке преследования и бронзовая медаль в эстафете. На юниорском чемпионате мира 2013 года был пятым в спринте, четвёртым в гонке преследования и завоевал серебряную медаль в эстафете вместе с Клеманом Дюмоном, Матье Леграном и Дэни Шавотье. В том же 2013 году на юниорском чемпионате Европы выиграл золотую медаль в смешанной эстафете вместе с Анаис Шевалье, Флориан Парисс и Матье Леграном.

На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2012/13 на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре. Уже в третьей своей гонке набрал кубковые очки, став четвёртым в индивидуальной гонке в норвежском Бейтостолене.

В Кубке мира дебютировал в сезоне 2013/2014 на этапе во французском Анси, уже во второй гонке ему удалось заработать свои первые очки и стать 37-м в гонке преследования. Лучшим результатом сезона стало 14-е место в преследовании на предолимпийском этапе в Антхольце. По итогам сезона стал 51-м в общем зачёте Кубка мира, набрав 101 очко.

В сезоне 2014/2015 показал свой лучший личный результат — второе место в масс-старте на этапе в Рупольдинге, только по фотофинишу проиграв Симону Шемппу. На чемпионате мира 2015 года в Контиолахти завоевал бронзовую медаль в эстафете, в команде с Симоном и Мартеном Фуркадами и Жан-Гийомом Беатриксом.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене в личных гонках не поднимался выше 15-го места, но в смешанной и мужской эстафетах завоевал серебро. При этом в смешанной эстафете Фийон Майе бежал на третьем этапе и получил штрафной круг на стрельбе стоя, что лишило французов реальных шансов на победу (в итоге Франция проиграла на финише сборной Германии, участники которой не бежали штрафных кругов, всего 2,2 сек).

На Олимпийских играх 2018 года 25-летний Фийон Майе выступил неудачно: 48-е место в спринте (4 промаха) и 44-е место в гонке преследования (7 промахов). В результате Фийон Майе не был включён в состав мужской эстафеты, хотя бежал за французов в эстафете на трёх последних чемпионатах мира. В итоге французы заняли только пятое место, отстав от бронзовых призёров немцев более чем на минуту. По результатам в Кубке мира Фийон Майе отобрался в масс-старт, но там выступил крайне слабо — семь промахов и 29-е место из 30 участников.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Фийон Майе завоевал свои первые медали в личных дисциплинах: бронзу в спринте и гонке преследования. При этом в мужской эстафете французы, за которых Фийон Майе бежал на втором этапе, выступили неудачно, заняв только шестое место (два штрафных круга на последней стрельбе получил Мартен Фуркад).

На чемпионате мира 2020 года в Антерсельве Фийон Майе выиграл золото в мужской эстафете (Кантен бежал на последнем этапе), а также завоевал серебро в спринте (6,5 сек проигрыша чемпиону Александру Логинову) и масс-старте.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке завоевал бронзу в масс-старте, проиграв 12,8 сек чемпиону Стурле Холму Легрейду. В пяти других гонках чемпионата занимал место не ниже шестого, в том числе трижды был четвёртым (в гонке преследования, индивидуальной гонке и мужской эстафете). Чемпионат в Поклюке стал шестым подряд, на котором Фийон Майе завоевал как минимум одну медаль.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Фийон Майе стал одним из главных героев. В первых пяти своих стартах он не опускался ниже второго места: золото в индивидуальной гонке и гонке преследования, а также серебро в смешанной эстафете, спринте и мужской эстафете. В последней гонке он был близок к своей шестой медали, но в масс-старте промахнулся три раза на последнем огневом рубеже и занял четвёртое место. Фийон Майе стал единственным французом на Играх 2022 года, кто выиграл более одной золотой медали и более двух медалей в сумме. Также Фийон Майе стал вторым после Мартена Фуркада французским биатлонистом, который сумел выиграть за карьеру более одной золотой олимпийской медали.

На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе впервые с 2017 года завоевал медаль в смешанной эстафете, заняв третье место в составе сборной Франции. Фийон Майе выиграл как минимум одну медаль на седьмом чемпионате мира подряд. В спринте занял 9-е место (1 промах), а в гонке преследования стал 12-м (7 промахов, худший показатель из топ-40 гонки). В мужской эстафете бежал на последнем этапе и помог сборной Франции выиграть золото, опередив фаворитов норвежцев. Это 4-я медаль чемпионата мира в мужской эстафете для Фийона Майе, в том числе вторая золотая.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в чемпионатах мира 
12 медалей (3 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых)

Кубок мира

Результаты

Результаты сезонов

Победы на этапах Кубка мира 

Личные (по состоянию на 4 июня 2020)

Эстафеты (по состоянию на 4 июня 2020)

Экипировка 
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — 
 Перчатки — 
 Очки — 
 Ботинки — Fischer

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Биатлонисты Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону